5 — семейство советских двуствольных охотничьих ружей и штуцеров высокого класса.

История 
Оружие было разработано и производилось тульским ЦКИБ СОО с 1950 года.

В начале 1960-х годов ружья МЦ 5-01, МЦ 5-15, МЦ 5-27, МЦ 5-32 (вместе с несколькими другими экспериментальными моделями охотничьего оружия ЦКИБ СОО) проходили испытания на трёх охотничьих базах Байкальского коопзверопромхоза на территории Слюдянского района Иркутской области РСФСР в естественных условиях эксплуатации.

По состоянию на начало ноября 1965 года стоимость ружья МЦ-5 составляла от 300 до 450 рублей (в зависимости от модели и варианта исполнения), они являлись наиболее прочными и долговечными из всех ружей, выпущенных в СССР. К этому времени уже имелось несколько ружей, выдержавших от 100 тысяч до 150 тысяч выстрелов.

К началу 1979 года было разработано 29 вариантов и модификаций МЦ 5.

По состоянию на июнь 1981 года цена МЦ 5 варьировалась в пределах от 250 до 600 рублей (в зависимости от модификации).

Описание 
Оружие представляет собой двуствольное охотничье ружьё с вертикальным расположением стволов. Стволы откидные, отъёмные, соединены между собой в казенной части муфтой и по всей длине соединительными планками. Со ствольной коробкой стволы стволы соединены посредством ствольной муфты, шарнира, защёлки и рамки запирания.

Ударный механизм с внутренними курками и спусковой механизм смонтированы на едином отъёмном основании. Ружья имеют два спусковых крючка (передний спуск служит для стрельбы из нижнего ствола, задний - из верхнего). Курки взводятся одновременно при открывании стволов, стреляные гильзы при этом выдвигаются из патронников общим толкателем.

Цевьё неотъёмное, закреплено на стволах винтами.

Ложа - с пистолетной или прямой формой шейки, с выступом или без выступа под щеку, изготавливалась из лакированной ореховой древесины.  

Варианты МЦ-5, имевшие один или два нарезных ствола, помимо открытого прицела комплектовались оптическим прицелом (обычно 3,5х-кратным или 2,5х-кратным) на съёмном кронштейне.

Варианты и модификации 
 МЦ 5 - гладкоствольное ружьё с 750-мм стволами (верхний под ружейный патрон 12-го калибра, нижний под патрон 32-го калибра), масса оружия 3,0 - 3,2 кг.
 МЦ 5-01 - двуствольная винтовка со стволами длиной 600 мм (верхний под 5,6-мм патрон кольцевого воспламенения, нижний под 6,5-мм винтовочный патрон), масса оружия 3,2 - 3,4 кг.
 МЦ 5-02 - двуствольная винтовка со стволами длиной 600 мм (верхний под 5,6-мм патрон кольцевого воспламенения, нижний под винтовочный патрон 7,62 × 54 мм R), масса оружия 3,2 - 3,4 кг.; комплектовалось 4х-кратным оптическим прицелом
 МЦ 5-09 - двуствольная винтовка со стволами длиной 600 мм (верхний под 5,6-мм патрон кольцевого воспламенения, нижний под патрон 9×53 мм R), масса оружия 3,2 - 3,4 кг.
 МЦ 5-12 - комбинированное ружьё со стволами длиной 675 мм (верхний под 5,6-мм патрон кольцевого воспламенения, нижний под ружейный патрон 32-го калибра с длиной гильзы 70 мм), масса оружия 2,25 - 2,5 кг.
 МЦ 5-14 - комбинированное ружьё со стволами длиной 675 мм (верхний под 5,6-мм патрон кольцевого воспламенения, нижний под ружейный патрон 28-го калибра с длиной гильзы 70 мм), масса оружия 2,6 - 2,8 кг.
 МЦ 5-15 - комбинированное ружьё со стволами длиной 675 мм (верхний под 5,6-мм патрон кольцевого воспламенения, нижний под ружейный патрон 20-го калибра с длиной гильзы 70 мм), масса оружия 2,8 - 3 кг., комплектовалось 2х-кратным оптическим прицелом
 МЦ 5-18 - комбинированное ружьё со стволами длиной 675 мм (верхний под 5,6-мм патрон кольцевого воспламенения, нижний под ружейный патрон 16-го калибра с длиной гильзы 70 мм), масса оружия 3 - 3,25 кг.
 МЦ 5-20 - гладкоствольное ружьё под ружейный патрон 20-го калибра с длиной гильзы 70 мм со стволами длиной 675 мм (верхний с дульным сужением 0,8 мм, нижний с дульным сужением 0,5 мм), масса оружия 2,6 - 2,8 кг.
 МЦ 5-24 - комбинированное ружьё со стволами длиной 600 мм (верхний под ружейный патрон 20-го калибра с длиной гильзы 70 мм, нижний под патрон 9×53 мм R), масса оружия 3,0 - 3,2 кг.
 МЦ 5-26 - комбинированное ружьё со стволами длиной 675 мм (верхний под ружейный патрон 20-го калибра с длиной гильзы 70 мм, нижний под 6,5-мм винтовочный патрон), масса оружия 3,2 - 3,4 кг.
 МЦ 5-27 - комбинированное ружьё со стволами длиной 675 мм (верхний под ружейный патрон 20-го калибра с длиной гильзы 70 мм, нижний под винтовочный 7,62 × 54 мм R), масса оружия 3,2 - 3,4 кг.
 МЦ 5-28 - гладкоствольное ружьё под ружейный патрон 28-го калибра с длиной гильзы 70 мм со стволами длиной 675 мм (верхний с дульным сужением 0,5 мм, нижний с дульным сужением 0,2 мм), масса оружия 2,4 - 2,6 кг.
 МЦ 5-32 - гладкоствольное ружьё под ружейный патрон 32-го калибра с длиной гильзы 70 мм со стволами длиной 675 мм (верхний с дульным сужением 0,3 мм, нижний с дульным сужением 0,1 мм), масса оружия 2,2 - 2,4 кг.
 МЦ 5-35 - комбинированное ружьё со стволами длиной 675 мм (верхний под ружейный патрон 20-го калибра с длиной гильзы 70 мм, нижний под патрон 5,6×39 мм), масса оружия 3,0 - 3,2 кг. Кроме того, эта модель комплектовалась вкладным стволом под патрон .22 LR
 МЦ 105 - модель, разработанная на основе конструкции МЦ-5 и заменившая её в производстве.

Примечания

Литература 
 Охотничье двуствольное ружьё МЦ 5 // Охотничье, спортивное огнестрельное оружие. Каталог. М., 1958. стр.21-22
 Охотничье двуствольное ружьё МЦ 5 // Спортивно-охотничье оружие и патроны. Бухарест, "Внешторгиздат", 1965. стр.58-59
 Ружейные новинки на ВДНХ // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 10, 1964. (2-я страница обложки)
 Виктор Рон. Пятёрочка // журнал "Оружие", № 3, 2012. стр.64

Двуствольные ружья СССР
Продукция Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия
Комбинированное огнестрельное оружие
Оружие под патрон 5,6 × 39 мм
Оружие под патрон 7,62 × 54 мм R
Оружие под патрон 9 × 53 мм R
Оружие под патрон .22 LR